Grumier peut désigner :
 Un grumier est un camion servant au transport du bois ;
 Un grumier est un navire de charge servant également au transport du bois ;
 Gauthier Grumier (né en 1984) est un escrimeur français.